Alexander Whyte ist der Name folgender Personen:
* Alexander Whyte (Naturforscher) (1834–1908), schottischer Naturforscher
 Alexander Whyte (Theologe) (1834–1908), schottischer Theologe, Heiliger

Siehe auch:
 Alex White
 Alexander White